Adriana Esteves (1969) – attrice brasiliana
 Alfredo Esteves, propr. Alfredo Manuel Mousinho Esteves (1976) – allenatore di calcio ed ex calciatore est-timorese
 André Brasil Esteves (1984) – nuotatore brasiliano
 Arlete Pinheiro Esteves da Silva, conosciuta come Fernanda Montenegro (1929) – attrice brasiliana
 Bruno Miguel Esteves Vale (1983) – calciatore portoghese
 Dorival Carlos Esteves, noto come Kalé (1947) – ex calciatore brasiliano
 Erasmo Esteves, meglio noto come Erasmo Carlos (1941) − cantante e compositore brasiliano
 Fernanda Pinheiro Esteves Torres (1965) – attrice e scrittrice brasiliana
 Flávio Henrique Esteves Guedes, noto semplicemente come Flávio (1985)– calciatore brasiliano
 Gonçalo Esteves (2004) – calciatore portoghese
 Horacio Esteves (1941-1996) – velocista venezuelano
 Inês Pires Esteves (1350–...) – portoghese, amante del re Giovanni I del Portogallo
 João Afonso Esteves (1340 circa-1415) – pseudocardinale portoghese, di obbedienza pisana
 José Henrique Souto Esteves, meglio noto come Henrique (1980) – ex calciatore portoghese
 Lucas Esteves (2000) – calciatore brasiliano
 Maria de Medeiros Esteves Victorino de Almeida (1965) – attrice e regista portoghese
 Ricardo Esteves, propr. Ricardo Filipe dos Santos Esteves (1979) – ex calciatore portoghese
 Waldemar Esteves da Cunha (1920-2013) – showman brasiliano